Das Canadian Club Masters 1976 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste der Saison 1975/76. Die einzige Austragung des Turnieres fand vom 8. bis zum 11. Mai 1976 im Northern Snooker Centre in der englischen Stadt Leeds statt. Sieger wurde der Nordire Alex Higgins, der mit einem 6:4-Sieg über den Waliser Ray Reardon das Turnier gewann. Das vermutlich höchste Break des Turnieres spielte der Engländer John Spencer mit einem 87er-Break.

Preisgeld 
Namensgebender Sponsor des Turnieres war Canadian Club. Das insgesamt ausgeschüttete Preisgeld betrug lediglich 2.200 Pfund Sterling, wovon etwa die Hälfte auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen insgesamt acht Spieler teil, die allesamt aus den britischen Landesteilen England, Wales und Nordirland kamen. Im K.-o.-System spielten alle Spieler ab dem Viertelfinale um den Titel, wobei die ersten beiden Runden im Modus Best of 5 Frames und das Endspiel im Modus Best of 11 Frames gespielt wurden.

Finale 
Mit dem Nordiren Alex Higgins und dem Waliser Ray Reardon trafen im Finale zwei der besten Spieler der Welt aufeinander: So waren beide in den besten drei Plätzen der Order of Merit zu finden und hatten bereits Weltmeisterschaften gewonnen. Beide Spieler hatten sich zuletzt im Finale der Snookerweltmeisterschaft 1976 gegenüber gestanden, als Reardon zum fünften Mal die WM gewonnen hatte.

Die ersten Frames der Partie waren umkämpft, als Reardon mit jeweils hohen Breaks in Führung ging und Higgins im Folgenden stets ausglich. Erst beim Stande von 3:3 ging Higgins erstmals in Führung und gewann die beiden folgenden Frames. Zwar konnte Reardon noch auf 5:4 verkürzen, schaffte es jedoch mit einer 55:65-Niederlage im zehnten Frame nicht mehr in den Decider, sodass Higgins mit 6:4 das Endspiel und somit das Turnier gewann.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1976
Billardturnier in Leeds